Чемпіона́т Рі́вненської о́бласті з футбо́лу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводяться під егідою Федерації футболу Рівненської області. Змагання проводиться у двох лігах: чемпіонат області (1 ліга) та першість області (2 ліга).

Усі переможці та призери

Найуспішніші клуби Рівненщини часів Незалежності (1992-2022)

Див. також 
 Першість Рівненської області з футболу
 Кубок Рівненської області з футболу

Примітки

Джерела 
 «Український футбол» № 183 — 09.12.2009 — с.6

Посилання 
 Рівненська обласна федерація футболу — Офіційний сайт
 Візитна картка Федерації футболу Рівненської області
 Від Сяну до Дону. Чемпіонати Рівненської області
 Нерівні траєкторії рівненського м'яча
 Усі чемпіони Рівненщини (1991 − 2011)
 Інформаційно-статистична база ФФУ 
 Історія здолбунівського футболу. П'ятидесяті
 Рівненщина — результати чемпіонату та першості сезону 2004 року 
 Рівненщина — результати чемпіонату і першості 2005 року
 Рівненщина — результати чемпіонату та першості сезону 2006 року
 Підсумки футбольного сезону 2007 року в Рівненській області
 Оржівський ОДЕК — чемпіон Рівненщини-2008
 «ОДЕК» — ушосте чемпіон Рівненської області (2008)
 Рівненська «Славія» — таки чемпіон області (2009)
 ОДЕК у бронзі
 Підсумки обласних чемпіонатів 2013. Захід
 Підсумки обласних чемпіонатів 2014. Захід
 Чемпіонат Рівненської області 2018 (1 ліга)

Рівненська область
Спорт у Рівненській області